A Burglar for a Night – film del 1911 diretto da Bert Haldane
 A Burglar for a Night – film del 1918 diretto da Ernest C. Warde